De acuerdo al contexto, UPM puede referirse a:

 La Universidad Politécnica de Madrid.
 Universidad Pontificia de México.
 La Unión Para el Mediterráneo.
 La Unión del Pueblo Melillense.
 UPM-Kymmene, industria finlandesa dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera.
 UPM 2, proyecto industrial de esta empresa en Uruguay.
 Un Pez Muerto.